Helmuth Lohner (1933-2015), acteur et directeur de théâtre autrichien.
 Henning Lohner (1961-), est un compositeur et réalisateur allemand.
 Pierre Lohner (1934-2008) ,peintre et dessinateur français.

Pseudonyme 

 Fritz Löhner-Beda (1883-1942), est un écrivain, parolier et librettiste autrichien.

Divers 
 Lohner est un ancien constructeur automobile autrichien.
Patronyme austro-bavarois